Gerry Weber Open 2008 – tenisowy turniej ATP rangi ATP International Series z cyklu Gerry Weber Open rozgrywany w dniach 7–15 czerwca 2008 roku w Halle na kortach trawiastych o puli nagród 713 000 euro.

Gra pojedyncza

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Pula nagród

Eliminacje gry pojedynczej 
 Drabinka eliminacji

Przypisy

Bibliografia 
 
 

2008 w tenisie ziemnym
2008